Gallizio ist der Familienname folgender Personen:

 Morena Gallizio (* 1974), italienische Skirennläuferin
 Pinot Gallizio (1902–1964), italienischer Apotheker und Maler, Mitglied der Situationistische Internationale und Erfinder der Industriemalerei